Waldersee – frazione della città tedesca di Dessau-Roßlau
 Alfred von Waldersee – generale tedesco
 Georg von Waldersee – generale tedesco